CPSU est un sigle qui peut désigner : 

 CPSU, Centre Polyvalent de Santé Universitaire, situé à Lille;
 CPSU, Conseil Provincial du Secteur Universitaire, un important regroupement d’employés des universités au Québec; ;
 CPSU,  California Polytechnic State University, San Luis Obispo, Californie, États-Unis ;
 CPSU,  Coventry Polytechnic Students Union, en Angleterre ;
 CPSU,  Civil and Public Services Union, un syndicat irlandais.

Références

Homonymie d'acronyme